Vægtløfting under sommer-OL 2012 for Mænd i vægtklassen 56 kg under Sommer-OL 2012 i London, United Kingdom blev afviklet i ExCeL den 29. juli.

Program 

All times are British Summer Time (UTC+1)

Rekorder 
Rekorder før denne konkurrence.

Resultater 
17 deltog participated.

Den nordkoreanske vinder Om Yun-Chol satte ny Olympisk rekord med 168 kg i stød.

Referencer 

56 kg mænd